Ardatovskij rajon – municipal'nyj rajon della Repubblica Autonoma di Mordovia
 Ardatovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod